Municipio de New Market puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de New Market (condado de Randolph, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de New Market (condado de Scott, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Scott.
 Municipio de New Market (condado de Highland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Highland.